Anik (vulkaan), in de Russische kraj Primorje
 Nederlandse naam van de Franse gemeente Aniche